Seznam polkov z zaporedno številko 44.

Seznam 
 Pehotni
 44. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 44. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 44. pehotni polk (Wehrmacht)
 44. strelski polk (ZSSR)
 44. grenadirski polk (Wehrmacht)
 44. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 44. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 44. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 44. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 44. artilerijski polk (Wehrmacht)
 44. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 44. obalni artilerijski polk (ZDA)

 Zračnoobrambni
 44. zračnoobrambni artilerijski polk (ZDA)

Glej tudi